Een beschermend kledingstuk bij het schermen; zie Plastron (schermen)
Specifiek type brede stropdas
Deel van een overhemd
Buikpantser van een schildpad; zie Plastron (schildpadden)